Kombinace písmen PFC může znamenat:

 Perfluorinated compound – zcela fluorované uhlovodíky
 Power factor – účiník